Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (ФПА) — это общероссийская негосударственная некоммерческая организация, объединяющая адвокатские палаты субъектов Российской Федерации на основе обязательного членства. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации как орган адвокатского самоуправления в Российской Федерации создается в целях представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, координации деятельности адвокатских палат, обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи, а также реализации иных задач, возложенных на адвокатуру в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации является организацией, уполномоченной на представление интересов адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти при решении вопросов, затрагивающих интересы адвокатского сообщества, в том числе вопросов, связанных с выделением средств федерального бюджета на оплату труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда.

Органы управления ФПА

Комиссии и рабочие группы 
 Комиссия по этике и стандартам
 Комиссия по правовому наблюдению
 Комиссия по законопроектной работе
 Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов
 Комиссия по вопросам социальной защищенности адвокатов
 Комиссия по взаимодействию с органами государственного управления по вопросам налогообложения и финансирования оплаты труда адвокатов
 Комиссии по вопросам дисциплинарной практики и применения КПЭА
 Экспертно-методическая комиссия
 Комиссия по награждениям
 Комиссия по вопросам профессионального обучения
 Комиссия по развитию спортивного движения среди адвокатов
 Рабочая группа по вопросам обеспечения доступности юридической помощи гражданам Российской Федерации
 Рабочая группа по подготовке законопроекта о страховании риска профессиональной имущественной ответственности адвоката
 Рабочая группа по изучению и популяризации истории российской адвокатуры
 Рабочая группа по подготовке предложений об улучшении пенсионного обеспечения адвокатов

Печатные органы 
 Вестник ФПА РФ
 Российский адвокат
 Адвокатская газета

Адвокатские палаты субъектов РФ

Награды ФПА 
Одной из задач ФПА является поощрение наиболее творческих и профессиональных коллег, демонстрирующих высокие образцы адвокатского искусства и верности корпоративным традициям. С этой целью ФПА учредила ряд корпоративных наград.

Примечания 
.

Юридические организации России
Адвокатура России
Адвокатские палаты
Организации, основанные в 2003 году
Появились в 2003 году в России